WRS peut faire référence à : 
 World Radio Switzerland
 World-Realtime-Stats, site web qui affiche des statistiques mondiales en temps réel.
 , stations de références du Wide Area Augmentation System.
 , qui collecte toutes les eaux usées de la Station spatiale internationale.
 WRS, chanteur roumain.